Магнітого́рський прову́лок — провулок у деяких населених пунктах України. Назва — на честь російського міста Магнітогорськ

 Магнітогорський провулок — провулок у місті Київ.
 У місті Одеса:
 Магнітогорський провулок;
 2-й Магнітогорський провулок;
 3-й Магнітогорський провулок.

Провулки